Schmarda se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ludwig Karl Schmarda
 Ludwig K. Schmarda